S&P 500 (Standard & Poor’s 500) е вторият най-използван индекс за оценка на състоянието на фондовия пазар в САЩ след Dow Jones. За първи път е публикуван през 1957 г. Стойността му се определя от 500-те най-големи по пазарна капитализация щатски компании.

S&P500, по подобие на Dow Jones, се използва като изпреварващ икономически индикатор. Много фондове, управляващи пари, са замислени така, че да следват представянето на индекса.

Индексът се поддържа от рейтинговата агенция Standard & Poor's. Символите на индекса са разнообразни, някои от тях са: ^GSPC, .INX, $SPX. Акциите, включени в него, са част от индексите S&P 1500 и S&P Global 1200.

Критерии за избор 
 
От 2005 година индексът отчита броят акции в свободно обращение. Фактически, много от 500-те листингови фирми имат ограничено влияние върху динамиката на индекса. Десет от най-големите фондове акции в S&P 500 имаха общ дял от около 26,6% в индекса към края на юни 2021 г.
 
Критерии за включване в индекс S&P 500:

 Индексът се състои само от компании, чието седалище се намира в САЩ. Ако компания от индекса премести седалището си извън САЩ, компанията се премахва от индекса.
 Минималната пазарна капитализация на компанията трябва да е 11,2 млрд. щ.д.
 Не по-малко от 50% от акциите трябва да са в свободно обращение.
 В индекса влизат акции, които се търгуват на NYSE Euronext и на NASDAQ OMX.
 Съотношението на търговския оборот към пазарната капитализация трябва да е не по-малко от 0,3.
 Минималният месечен обем на търговете трябва да бъде 250 000 акции през всеки от шестте месеца преди датата на оценяване.
 Прозрачна отчетност.
 
В индекса не могат да бъдат включени: дружества с ограничена отговорност (LP), основни дружества с ограничена отговорност и техни инвестиционни тръстове (MLP, PTP), издания на извънборсови бюлетини (OTCBB), закрити фондове (CEF), борсови фондове (ETF), борсови ноти (ETN), роялти тръстове, проследяващи акции (Tracking stock); привелигировани акции, взаимни инвестиционни фондове, щатски депозитарни разписки и депозитарни акции. Фондовете за недвижими имоти могат да бъдат включени в индекса.
 
Ако една компания повече не отговаря на тези изисквания, това не води до незабавното й отстраняване. Основни причини за отстраняване от индекса са продажби и сливания.

Версия с еднакви дялове 
 
От началото на 2003 година съществува индексът S&P 500 EWI, в който всички 500 участници имат еднакъв дял, равняващ се на 0,2%. Индексът се коригира веднъж на тримесечие.

Рекорди

Възвръщаемост

Източници

Външни препратки 
 S&P 500
 Yahoo! Финансова страница за ^GSPC
 Страница на Reuters за .SPX
 CNN Money страница за SPX
 Страница на Standard & Poor's за индекса S&P 500
 S&P 500 Fact Sheet (PDF)
 Logarithmic Chart of S&P 500 (1950-present) at Yahoo! Finance
 Страница на Bloomberg за SPX:IND
 Интерактивна диаграма на индекса S&P 500 Index vs EPS от 1926 

Борсови индекси в САЩ